Мархаев — фамилия.

Известные носители 
 Мархаев, Вячеслав Михайлович (род. 1955) — российский государственный и политический деятель.
 Мархаев, Шойдор (1838—1878) — бурятский религиозный деятель.